Givenchy-lès-la-Bassée – miejscowość i gmina we Francji
 Givenchy-en-Gohelle – miejscowość i gmina we Francji
 Givenchy-le-Noble – miejscowość i gmina we Francji
 Hubert de Givenchy – projektant mody, założyciel firmy Givenchy
 Givenchy – francuski dom mody i firma kosmetyczna